Lilla Furuholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Furuholm, Iniö, 
 Lilla Furuholm, Korpo,

Se även
Furuholm
Lilla Furuholmen
Stora Furuholm

Robotskapade Finlandförgreningar